

Населені пункти та їхні частини

 Кіє — гміна в Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Кіє — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Кіє — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кіє — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кіє — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кіє — частина села Дзяніш у гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства
 Кіє — колонія в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Кіє — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки